American Made Music to Strip By – album Roba Zombiego
 Cherokee Strip – jednostka osadnicza w Kalifornii
 Drum & Bass Strip To the Bone By Howie B – album studyjny jamajskiej sekcji rytmicznej Sly & Robbie
 Las Vegas Strip – odcinek Las Vegas Boulevard
 Parker Strip – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych
 Strategia strip – opcyjna strategia inwestycyjna
 Strip Me (album) – album Natashy Bedingfield
 Strip Search (film) – amerykańsko-kanadyjski film fabularny z 1997 roku
 Strip Tease – album studyjny zespołu Acid Drinkers 
 The Strip: Śledczy z Gold Coast – australijski serial kryminalny